Stati Uniti d'America
 Wellsburg – città della Contea di Grundy, Iowa
 Wellsburg – villaggio della Contea di Chemung, New York
 Wellsburg – città della Contea di Brooke, Virginia Occidentale